Taartunnguaq bezeichnet:
 Taartunnguaq (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Taartunnguaq (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland